Нату́рщик или нату́рщица — человек, позирующий автору при создании художественного произведения (скульптура, живопись и т. п.). В современном языке под влиянием английского также часто используется слово модель. В официальном списке профессий называется демонстратором пластических поз.

Знаменитые натурщицы 
 Фрина — гетера, модель скульптора Праксителя
 Люси Мэдокс Браун — модель Данте Габриэля Россетти
 Дороти Дин — модель Фредерика Лейтона, Луизы Старр Канциани, Джорджа Фредерика Уоттса, Джона Эверетта Милле, крупных деятелей фотоискусства своего времени
 Симонетта Веспуччи — модель Боттичелли
 Форнарина — модель Рафаэля
 Мария-Роза (Маргарита) — дочь и натурщица Хосе де Риберы
 Саския ван Эйленбург и Хендрике Стоффельс — модели Рембрандта
 Елена Фоурман и Изабелла Брант — модели Рубенса
 Луиза О’Мерфи — модель Франсуа Буше
 герцогиня Альба — модель Франсиско Гойя
 графиня Ю. П. Самойлова — модель Карла Брюллова. Другая его натурщица, итальянка Аделаида, покончила с собой
 Виттория Кальдони — модель назарейцев и Александра Иванова.
 Викторина Мёран и Берта Моризо— модели Эдуара Мане
 Камилла Клодель — модель Огюста Родена
 Кики с Монпарнаса — модель Мана Рэя и художников Парижской школы
 Жанна Эбютерн — модель Амедео Модильяни
 Гала — модель Сальвадора Дали
 Анна Черткова — модель Николая Ярошенко, Михаила Нестерова и других русских художников

Дети-натурщики 
 Тереза Бланшар — модель Бальтюса
 Мэри Уэлен — модель Нормана Роквелла
 Пенелопа Бутби — натурщица Джошуа Рейнолдса
 Ия Фешина — дочь и натурщица Николая Фешина
 Антониета Ривас Меркадо — дочь и натурщица Антонио Риваса Меркадо
 Конни Гилкрист — натурщица британских художников и фотографов 70-х — 80-х годов XIX века
 Минни Терри — театральная актриса, натурщица британских художников и фотографов 80-х — 90-х годов XIX века

Вымышленные натурщицы 
 Трильби — героиня одноимённого романа Джорджа Дюморье, ирландка-натурщица, которая под гипнозом Свенгали становится певицей и обладательницей роскошного голоса, а после его смерти теряет умение петь.
 Энн — персонаж картин Лоуренса Стивена Лаури

См. также 

 Раздел «Позирование» в статье «Портрет»

Литература 
 

Изобразительное искусство
Профессии